Armenisch bezeichnet

 die armenische Sprache
 die armenische Küche
 das armenische Alphabet